П:

 П, п — буква кириллических алфавитов.
 П — пета, интернациональная приставка.
 п — пико, интернациональная приставка.
 П — «паровоз» в заводских обозначениях советских паровозов: П1 (паровоз ФД), П34, П36.
 П («Победа») — первоначальное (до 1947 года) обозначение паровозов серии Л.
 П — серия быстроходных российских паровозов.

См. также 
 Пи (буква) (Π, π) — 16-я буква греческого алфавита.
 P (значения, латиница)